O Ministério da Agricultura é um departamento do Governo de Portugal, responsável pela execução das políticas públicas e pela tutela dos assuntos respeitantes à agricultura e atividades associadas como a silvicultura, a pecuária, a alimentação, o desenvolvimento rural e o Mar. Ocasionalmente, tutelou também o setor das pescas.

O Ministério da Agricultura tem vindo a ser extinto e restabelecido por inúmeras vezes. Desde a entrada em funções do XXI Governo Constitucional, em 2015, as responsabilidades anteriormente a cargo do Ministério da Agricultura foram concentradas no novo Ministério da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural. Tendo voltado a ser reestabelecido no XXII Governo Constitucional

História
O Ministério da Agricultura foi criado, pela primeira vez, em 1918. Desde então, foi extinto e restabelecido com várias designações:
1918 - Ministério da Agricultura
1932 - Ministério do Comércio, Indústria e Agricultura
1933 - Ministério da Agricultura
1940 - Subsecretariado de Estado da Agricultura, integrado no Ministério da Economia
1958 - Secretaria de Estado da Agricultura, integrada no Ministério da Economia
1974 - Ministério da Agricultura e Comércio
1974 - Secretaria de Estado da Agricultura, integrada no Ministério da Coordenação Económica
1974 - Secretaria de Estado da Agricultura, integrada do Ministério da Economia
1975 - Ministério da Agricultura e Pescas
1981 - Ministério da Agricultura, Comércio e Pescas
1993 - Ministério da Agricultura, Florestas e Alimentação (o sector das Pescas é integrado no Ministério do Mar)
1986 - Ministério da Agricultura, Pescas e Alimentação
1991 - Ministério da Agricultura (o sector das Pescas é integrado no Ministério do Mar)
1995 - Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas
2004 - Ministério da Agricultura, Pescas e Florestas
2005 - Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas
2011 - Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território
2013 - Ministério da Agricultura e do Mar

 2015 - Ministério da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural (o sector das Pescas é integrado no Ministério do Mar)
 2019 - Ministério da Agricultura

Ministros

Terceira República 
Desde o 25 de Abril, os responsáveis pelo Ministério da Agricultura, com esta exata denominação, foram:

Ver também 
 Lista de ministérios de Portugal

Ligações externas 
 www.dgadr.gov.pt - Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural
 www.portugal.gov.pt/pt/gc21/area-de-governo/agricultura-florestas-e-desenvolvimento-rural Página da área de governo Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural do XXI Governo da República Portuguesa (2015–2019)
 www.portugal.gov.pt/pt/gc22/area-de-governo/agricultura Página da área de governo Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural do XXII Governo da República Portuguesa (2019–...) 

Agricultura
Agricultura em Portugal